A holtsáv, Stephen King 1979-es regénye
 A holtsáv, 1983-as amerikai film
 Holtsáv, 2002-ben bemutatott televíziós sorozat